Błaszki (plaats), plaats in Polen
 Błaszki (gemeente), gemeente in Polen